Certifikat kan syfta på:

 Certifikat (finans) – ett finansiellt instrument.
 Digitalt certifikat – en datafil som består av användaruppgifter och kryptonycklar
 Certifiering – en standardiserad prövning

cs:Certifikát
hr:Certifikat
it:Certificato
ka:ატესტატი
ja:証書
pl:Certyfikat
sq:Certifikata
scn:Certificatu
simple:Certificate
sk:Certifikát
uk:Сертифікат
ur:سند